«Романтическая дорога» () — разработанный в 1950-е гг. маршрут по историческим городам юга Германии. Начинается от реки Майн и ведёт с востока Франконии в баварскую Швабию, по части территории Верхней Баварии, до границы Оштальгау в Альпах. Маршрут имеет протяженность 366 километров (от Вюрцбурга до Фюссена) и проходит через следующие города:

 Вюрцбург
 Таубербишофсхайм
 Лауда-Кёнигсхофен
 Бад-Мергентхайм
 Вайкерсхайм
 Рёттинген
 Креглинген
 Ротенбург-об-дер-Таубер
 Шиллингсфюрст
 Фойхтванген
 Динкельсбюль
 Валлерштайн (Швабия)
 Нёрдлинген
 Харбург (Швабия)
 Райн (Лех)
 Аугсбург
 Фридберг
 Ландсберг-на-Лехе
 Хоэнфурх
 Шонгау
 Пайтинг
 Роттенбух
 Вильдштайг
 Штайнгаден
 Хальблех
 Швангау, Хоэншвангау (замок) и Нойшванштайн
 Фюссен

Среди наиболее посещаемых достопримечательностей — Вюрцбургская резиденция, средневековые городские пейзажи в городах Ротенбург-на-Таубере и Динкельсбюль, Фуггерай в Аугсбурге, романтический Ландсберг-на-Лехе с историческим старым городом, Вискирхе в Штайнгадене (выполненная в стиле рококо) и замок Нойшванштайн, построенный во время царствования короля Людвига II.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Путеводитель

Туристские маршруты Германии
География Баварии
География Баден-Вюртемберга
Достопримечательности Баварии
Достопримечательности Баден-Вюртемберга